Fellinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fellinger (* 1971), österreichischer Fußballschiedsrichter

 Franz Fellinger (1865–1940), österreichischer Bischof
 Hans Fellinger (1914–1974), österreichischer Pädagoge und Erwachsenenbildner
 Hermann Fellinger (1884–1957), deutscher Ministerialbeamter und Manager
 Imogen Fellinger (1928–2001), deutsche Musikwissenschaftlerin und Pianistin
 Johann Georg Fellinger (1781–1816), österreichischer Schriftsteller und Offizier
 Karl Fellinger (1904–2000), österreichischer Mediziner 
 Leo Fellinger (1884–1976), österreichischer Maler
 Maria Fellinger (1849–1925), deutsch-österreichische Bildhauerin und Fotografin, Ehefrau von Richard Fellinger
 Matthäus Fellinger (1924–2002), österreichischer Maler, Keramiker und Zeichner
 Raimund Fellinger (1951–2020), deutscher Lektor
 Richard Albert Fellinger (1848–1903), deutsch-österreichischer Industrieller, Siemens-Werk-Leiter
 Richard Fellinger (1872–1952), deutscher Schriftsteller, Jurist und Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung der Siemenswerke
 Robert Fellinger (1873–1955), deutscher wissenschaftlich-technischer Forschungsleiter bei Siemens

Siehe auch:
 Felling